New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2011 – trzydziesta piąta edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 8–9 stycznia 2011 roku w Queenstown.

W turnieju wzięło udział szesnaście zespołów wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach. Z zawodów z powodów finansowych wycofała się drużyna Southland.

W obecności ponad pięciu tysięcy widzów dziesiąty tytuł w historii zdobył zespół Auckland, a najlepszym zawodnikiem turnieju został przedstawiciel triumfatorów Malakai Fekitoa.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

2011
2011 w rugby union
2011 w Nowej Zelandii